Socket G3, также известный как rPGA 946B/947 или FCPGA 946, — процессорный разъём для процессоров Haswell мобильного сегмента компании Intel.
FCPGA946 разработан в качестве замены rPGA 988B (Socket G2). Представлен в 2013 году.

Процессоры для этого разъёма имеют максимальное тепловыделение до 65 Вт, могут работать на частотах вплоть до 3.1 ГГц в номинальном режиме и до 4.0 ГГц при использовании функции Turbo Boost.

Все процессоры имеют графическое ядро (Intel GT1/GT2), которое является частью общего кристалла.

На данный момент этот разъём устарел, но на 2020 год не имеет преемника — мобильные процессоры Intel 5, 6, 7 и 8 поколений существуют исключительно в исполнении с выводами BGA (под пайку), и модернизация ноутбуков посредством простой механической замены процессора на более производительный стала неосуществимой.

Список процессоров Socket G3

См. также 
 Socket G1 (rPGA 988A)
 Socket H3 (LGA 1150)
 Список микропроцессоров Core i7
 Список микропроцессоров Core i5
 Список микропроцессоров Core i3

Примечания 

Разъёмы микропроцессоров